Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1968, die zweiundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 27. April und dem 12. Mai 1968 in Asunción in Paraguay statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum siebten Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft sieben Spiele (insgesamt fanden 28 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied das Korbverhältnis. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1968.

Weblinks
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1968

Sportveranstaltung in Asunción
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1968